Даниловский сельский округ

Владимирская область 

 Даниловский сельский округ Меленковского района (упразднён)

Еврейская автономная область 

 Даниловский сельский округ Смидовичского района (до 2004 года)

Кировская область 

 Даниловский сельский округ Мурашинского района (до 2012 года)

Рязанская область 

 Даниловский сельский округ Милославского района (до 2006 года)

Ярославская область 

 Даниловский сельский округ Даниловского района